I risultati completi del motomondiale 1993 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500

Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250

Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125

Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe sidecar

Note

Collegamenti esterni

 1993